Оркестровка:
 Оркестровка — изложение музыки в партитуре для оркестра или ансамбля.
 Оркестровка (в информационных технологиях) — автоматическое размещение, координация и управление сложными компьютерными системами и службами.